Supercoppa brasiliana 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa brasiliana 2016 – torneo di pallavolo maschile